|-
| 132401 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132402 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132403 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132404 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132405 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132406 - || || 11 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132407 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132408 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132409 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132410 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132411 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132412 - || || 12 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132413 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132414 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132415 - || || 12 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132416 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132417 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132418 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132419 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132420 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132421 - || || 13 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132422 - || || 11 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132423 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132424 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132425 - || || 13 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132426 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132427 - || || 14 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132428 - || || 14 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132429 - || || 12 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132430 - || || 12 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132431 - || || 14 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132432 - || || 15 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132433 - || || 14 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132434 - || || 14 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132435 - || || 14 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132436 - || || 14 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132437 - || || 14 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132438 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132439 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132440 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132441 - || || 11 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132442 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132443 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || M. White, M. Collins
|-
| 132444 - || || 14 d'abril, 2002 || Haleakala || M. White, M. Collins
|-
| 132445 - || || 14 d'abril, 2002 || Palomar || M. Meyer
|-
| 132446 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132447 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132448 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132449 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132450 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132451 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132452 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132453 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132454 - || || 16 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132455 - || || 17 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132456 - || || 17 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132457 - || || 18 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132458 - || || 18 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132459 - || || 18 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132460 - || || 18 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132461 - || || 30 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132462 - || || 22 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132463 - || || 17 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132464 - || 2002 JM || 3 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132465 - || 2002 JO || 3 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132466 - || 2002 JY || 3 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132467 - || || 4 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132468 - || || 3 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132469 - || || 5 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132470 - || || 6 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132471 - || || 4 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132472 - || || 6 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132473 - || || 5 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132474 - || || 8 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 132475 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132476 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132477 - || || 1 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132478 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132479 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132480 - || || 7 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132481 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132482 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132483 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132484 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132485 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132486 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132487 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132488 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132489 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132490 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132491 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132492 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132493 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132494 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132495 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132496 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132497 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132498 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132499 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132500 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
2